Jméno a příjmení Alun Lewis nosí více různých osob:

 Alun Lewis (básník) (1915–1944) – velšský básník
 Alun Lewis (herec) – velšský herec
 Alun Lewis (ragbista) (* 1956) – velšský ragbista